Centolla es el nombre empleado para referirse a varias especies de crustáceos marinos:
Una especie con forma espinosa rojiza, 

 Centolla europea (Maja squinado) conocido también como centollo; 
 Centolla patagónica (Lithodes antarcticus = Lithodes santolla); también llamada centolla chilena y en Chile y Uruguay vulgarmente como centolla o centolla del sur;